Melodifestiválen 2017 — 57-й ежегодный шведский песенный конкурс Melodifestivalen, который прошёл в различных городах Швеции. Победитель конкурса получил право представлять свою страну в песенном конкурсе Евровидение, который прошёл на Украине. Организатором конкурса выступал национальный вещатель страны SVT. 11 марта 2017 года победу одержал Робин Бенгтссон с песней «I Can’t Go On» набрав 146 баллов.

Формат 

Конкурс также прошёл в разных городах Швеции. 28 участников были разделены на четыре полуфинала, по семь человек. Участники занявшие первые и вторые места попали в финал, а конкурсанты занявшие третьи и четвертые место получили второй шанс. Из второго шанса в финал прошли четыре участника. В финале остался 12 конкурсантов.

Кристер Бьёркман был назначен исполнительным продюсером конкурса.

20 сентября 2016 года Карин Гуннарссон был назначен на пост председателя жюри открытого отборочного тура.

Продажа билетов на все репетиции и шоу поступили 31 октября 2016 года.

Ведущие 

30 сентября 2016 года на пресс-конференции фестиваля объявили имена ведущих Melodifestivalen 2017: Клара Генри, Дэвид Линдгрен и Хассе Андерссон. Дэвид Линдгрен принимал участие в 2012, 2013 и 2016 году, а Хассе Андерссон только в 2015 году. Клара Генри популярная Интернет-звезда, которая имеет видеоблог на YouTube.

Выбор песни 
Песни для участия в 2017 году выбрали с тремя способами:
 14 участников были выбраны путем открытого отборочного тура SVT.
 13 участников специальным приглашением канала SVT.
 1 участник победитель Svensktoppen nästa организованный Sveriges Radio P4.

Шоу 
6 сентября были объявлены даты и города проведения конкурса:

Песни-участницы 
Всего было прислано 2478 заявок для участия (рекорд был поставлен в 2011 году, когда было прислано 3832 заявок). Полный список участников объявлен 30 ноября.

Полуфиналы

1-й полуфинал 
Первый полуфинал прошёл 4 февраля в Гётеборгском Скандинавиуме.

 Количество голосов (звонки, смс, приложение): 5,706,113 (новый рекорд).
 Собранные средства: 550,049 шведских крон.
 Телезрители: 3,244,000.

2-й полуфинал 
Второй полуфинал прошёл 11 февраля в Мальмё, на Мальмё Арена.

 Количество голосов (звонки, смс, приложение): 5,395,695.
 Собранные средства: 390,542 шведских крон.
 Телезрители: 3,094,000.

3-й полуфинал 
Третий полуфинал прошёл 18 февраля в городе Векшё, на Вида Арена.

 Количество голосов (звонки, смс, приложение): 5,756,071 (новый рекорд).
 Собранные средства: 557,415 шведских крон.
 Телезрители: 3,210,000

4-й полуфинал 
Четвертый полуфинал прошёл 25 февраля в Шеллефтео на Шеллефтео Крафт Арена.

 Количество голосов (звонки, смс, приложение): 4,951,648.
 Собранные средства: 495,995 шведских крон.
 Телезрители: 3,407,000

Второй шанс 
Второй шанс прошёл 4 марта в Линчёпинг. 25 февраля стало известно имена последних артистов, которые получили второй шанс и тем же вечером было опубликовано кто с кем выступить на дуэли.

 Количество голосов (звонки, смс, приложения): 7,223,709.
 Собранные средства: 558,116 шведских крон.
 Телезрители: 3,097,000.

Финал 
В финале приняли 12 участников: 8 участников победители полуфинальных раундов, а также 4 конкурсантов победители второго шанса. Победитель будет определен путем смешанного голосования (жюри/телезрители). Состав жюри будет состоят из 11 европейских стран. Каждый жюри выставляет 1, 2, 4, 6, 8, 10 и 12 баллов. Общая сумма 473 балла (50 % голосования). Помимо жюри, также голосуют телезрители. Они распределяют 473 балла по процентам полученные от SMS, звонков и приложения Melodivestivalen. Если участник наберёт 10 % от голосования телезрителей, то полученный балл составить 47. 4 марта 2017 года прошёл Второй шанс, из которых 4 артиста прошли в финал. Порядок участников был определен во время шоу.

Результаты 

 Количество голосов (звонки, смс, приложения): 13,566,778.
 Собранные средства: 3,736,592 шведских крон.
 Телезрители: 3,750,000.
 Общее количество голосов (за весь этапы шоу): 42,600,014.
 Общее собранные средства: 6,324,721 шведских крон.

Глашатаи 
9 марта 2017 года объявили имена глашатая международного жюри:

  — Ивета Мукучян (армян. Իվետա Մուկուչյան) (представительница Армении в Евровидении 2016)
  — Стефани Веррет (англ. Stephanie Verret)
  — Саймон Проктор (англ. Simon Proctor)
  — Тали Эшколи (иврит טלי אשכול)
  — Никола Калигиоре (итал. Nicolas Kaligiore)
  — Гордон Бонелло (англ. Gordon Bonello)
  — Анетт Лауенборг Валер (нор. Anette Lauenborg Valery)
  — Матеуш Гжесински (поль. Mateusz Gjesïnskï)
  — Виктория Романова (укр. Вікторія Романова)
  — Эдуардо Грасси (фр. Edoardo Grassi)
  — Ян Борс (чеш. Jan Bors)

Галерея

Первый полуфинал

Второй полуфинал

Третий полуфинал

Второй шанс

Финал

Интересные факты 
 Sara Varga & Juha Mulari набрали самое наименьшее число голосов в полуфиналах.
 Dimissed обошли Roger Pontare на 2000 голосов.
 В первом раунде Owe Thörnqvist был четвёртым, а во втором круге он набрал больше всех голосов.
 Axel Schylström во втором шансе проиграл Lisa Ajax на 6000 голосов.
 Boris René набрал больше всех голосов во втором шансе.
 Nano набрал самое наибольшее количество голосов в полуфиналах.

Евровидение 2017

См. также 
 Евровидение 2017
 Melodifestivalen
 Евровидение
 Швеция на песенном конкурсе Евровидения

Примечания

Ссылки 
  Melodifestivalen Official Site

Мелодифестивален
Евровидение-2017